Països Catalans
 Parc Central d'Andorra, espai verd situat al centre de la ciutat d'Andorra la Vella al Principat d'Andorra
 Parc Central de València, espai verd situat al centre de la ciutat de València al País Valencià
 Parc del Centre del Poblenou, espai verd situat a la ciutat de Barcelona al Principat de Catalunya
 Parc Central de Nou Barris, espai verd situat a la ciutat de Barcelona al Principat de Catalunya
 Parc Central de Mataró, espai verd situat a la ciutat de Mataró al Principat de Catalunya

Estats Units

 Central Park, espai verd de 341 hectàrees situat a Manhattan a Nova York

Argentina

 Parque Central de Buenos Aires, denominació antiga de l'àrea situada al Barri d'Agronomia

Cuba

 Parque Central de L'Habana, parc ubicat al centre de l'Habana entre els municipis d'Habana Vieja i Centro Habana

Nicaragua

 Parque Central (Managua), espai públic ubicat al centre històric de Managua, Nicaragua

Uruguai

 Estadi Gran Parque Central, estadi de futbol ubicat a Montevideo, Uruguai

Veneçuela

 Parque Central (Caracas), urbanizació de la ciutat de Caracas, amb las torres més altes d'Amèrica del Sud
 Parque Central (metro de Caracas), estació de metro de la ciutat de Caracas

Canaries

 Parque Central d'Arona, espai públic al centro turístic de Platja d'Amèriques, municipi d'Arona, Tenerife, Illes Canaries